На зимних Олимпийских играх 1976 года в Инсбруке в лыжных гонках было разыграно 7 комплектов наград — 4 среди мужчин (15 км, 30 км, 50 км и эстафета 4×10 км) и 3 среди женщин (5 км, 10 км и эстафета 4×5 км). Программа соревнований по сравнению с Олимпийскими играми 1972 года в Саппоро изменений не претерпела, лишь изменилась формула женской эстафеты, она впервые в истории Олимпийских игр прошла по формуле 4*5 км (а не 3*5 км, как было ранее), в данном формате женская эстафета проводилась на всех последующих Олимпиадах. Все гонки, кроме эстафет, проходили с раздельным стартом участников.

Соревнования прошли с 5 по 14 февраля в 17-ти километрах от Инсбрука в местечке Зефельд. Старт и финиш гонок происходил на стадионе «Ланлауфцентрум», который был построен к зимним Олимпийским играм 1964 года. В соревнованиях принял участие 165 спортсменов (114 мужчин и 51 женщина) из 24 стран.

В общем медальном зачёте в лыжных гонках лучшими стали советские лыжники, выигравшие 4 золота, 2 серебра и 4 бронзы. 

Малоизвестный представитель США Билл Кох, завоевав серебро в гонке на 30 км, стал первым в истории североамериканцем, завоевавшим олимпийскую медаль в лыжных гонках. И по сей день он остаётся единственным единственным мужчиной-североамериканцем, который имеет олимпийскую медаль в лыжных гонках. 

Женская гонка на 5 км вошла в историю тем, что занявшая в ней 3-е место советская лыжница Галина Кулакова, была дисквалифицирована из-за обнаружения в её организме запрещённого препарата «эфедрин», эта дисквалификация стала первой в истории дисквалификацией за применение запрещённых препаратов в соревнованиях лыжников на Олимпиадах. Было установлено, что эфедрин попал в организм Кулаковой из-за применения ею назального спрея от простуды, и дисквалификация была распространена лишь на одну гонку, уже в следующей гонке на 10 км Кулакова вышла на старт и завоевала в ней бронзовую медаль.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Результаты соревнований

Мужчины

5 февраля — 30 км

8 февраля — 15 км

11 февраля — Эстафета 4х10 км

14 февраля — 50 км

Женщины

7 февраля — 5 км 

Первоначально занявшая третье место Галина Кулакова была дисквалифицирована за использование назального спрея, содержащего эфедрин.

10 февраля — 10 км

12 февраля — Эстафета 4х5 км

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)

См. также 
 Лыжные гонки на зимних Паралимпийских играх 1976

Ссылки 
 Лыжные гонки на зимней Олимпиаде 1976 года  

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1976
1976 год в лыжном спорте
Международные соревнования по лыжному спорту в Австрии